Локотко: — східнослов'янське прізвище.
 Локотко Володимир Володимирович ( 1976, Усть-Каменогорськ, Казахстан) — український менеджер, генеральний директор «Нового каналу», продюсер, чоловік Ольги Фреймут.
 Локотко Володимир Володимирович ( 1954, Усть-Каменогорськ) — радянський хокеїст, лівий захисник, призер чемпіонатів СРСР, майстер спорту СРСР міжнародного класу, хокейний тренер.
 Локотко Олександр Іванович ( 1955, Кузьмичі, Гродненська область, Білорусь) — білоруський архітектор, етнолог, мистецтвознавець, історик.

Див. також 
 Локотки